Rischart bezeichnet

 Rischart, ein Münchner Bäckereiunternehmen
 Rischart (Film), einen Kurzfilm des avantgardistischen Filmemachers Kurt Kren